Зиле́ () — город и район сельского типа в северной части Турции, в иле Токат. Торговый центр сельскохозяйственного района (пшеница, табак, сахарная свёкла, перерабатываемая на сахарном заводе в , к северо-востоку от Зиле). Промышленность местного значения (мельницы, пекарни). Население 55673 человек по данным 2018 года.

В античной географии известен как Зела (). Являлся крепостью внутри Понтийского царства, на расстоянии четырёх усиленных дневных переходов к юго-востоку от Амасьи. Зела лежала на возвышении, некоторыми считавшемся искусственным. От Помпея она получила статус города. Здесь находилось известное святилище иранской богини природы и плодородия Анаитиды с большим персоналом храмовых служителей и жрецов. При Зеле была одержана Митридатом победа над Триарием (67 до н. э.) и Цезарем над Фарнаком (47 до н. э.; к ней относится знаменитое изречение ).

В 1958—1959 годах в городах Зиле, Болу, Газиантеп, Динар, Афьонкарахисар, Зонгулдак и многих других городах и сёлах происходили столкновения народа с армией, полицией и жандармами.

Население города Зиле

Примечания

Литература 
 
 
 

Здания и сооружения Древнего Рима
Понтийское царство
Крепости Турции
Районы Токата